Урочища Гай () — мемориальный комплекс в Барановичах, посвящённый памяти 3000 гражданам Чехословакии (в том числе 1000 евреи из гетто Терезиенштадт ) — жертвы фашистского террора во время Второй мировой войны.

Создан на западной окраине Барановичей в 1972 году (скульптор М. Альтшулер, архитектор М. Миловидов, А. Моренич, А. Макаров ). На месте, где стоял пулемет, из которого в июне 1942 года расстреливали жертв, установлен центральный памятник: две бетонные плиты (высотой 13 и 14 м), соединенные аркой в центре. Они напоминают столбы забора концлагеря. К ним вверху прикреплен бронзовый колокол, а внизу медный рельеф с изображением множества поднятых и сжатых в знак протеста, боли и отчаяния рук. Комплекс включает в себя две братские могилы, объединенные бетонной плитой с надписью-посвящением, символический «Порог жизни и смерти» - бетонный брус, положенный поперек полевой дороги, «Стена погибших» из трех тысяч камней, на которой прикреплена мемориальная мраморная доска с изображениями терновой ветки и надписью на русском и чешском языках: «Светлой памяти чехословацких братьев». Лаконичное решение темы, выразительность памятника, скорбные звуки колокола создают большое эмоциональное впечатление.

Литература 

 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с. — ISBN 5-85700-078-5.
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 16: Трыпалі — Хвіліна / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш — Мн.: БелЭн, 2003. — Т. 16. — С. 331—332. — 576 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0263-6 (Т. 16), с. 253-254.
 Урочышча Гай // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. / БелЭн; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. Т. 6. Кн. 1: Пузыны — Усая. — Мн.: БелЭн, 2001. — 591 с.: іл. — С. 589. — ISBN 985-11-0214-8.
Мемориальные комплексы Белоруссии
Памятники Великой Отечественной войны в Белоруссии
Страницы с непроверенными переводами